El nombre Mario Ruiz  puede referirse a:

 Mario Ruiz Armengol (1914-2002), músico mexicano;
 Mario Ruiz Massieu (1950-1999), embajador mexicano;
 Mario Alejandro Ruiz Díaz (1977-), futbolista mexicano;
 Mario Ruiz-Díaz (1955-), futbolista paraguayo.
 Mario Ruiz (1953-), actor colombiano.